Сіміонешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Кордун.
 Сіміонешть () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Будаку-де-Жос.